Apio cimarrón puede referirse al nombre común de las siguientes plantas de la familia de las apiáceas:

 Ammi majus;
 Cyclospermum leptophyllum.